Делафилд:

 Делафилд, Ричард — американский военный, суперинтендант академии Вест-Пойнт.
  (1841—1915) — американский физиолог.
 Делафилд — тауншип в округе Джексон, Миннесота, США.